Revelation steht für:

 Revelation (Armored-Saint-Album), ein Album der Heavy-Metal-Band Armored Saint
 Revelation (Journey-Album), ein Album der Rockband Journey
 Revelation (Film), ein englischer Thriller aus dem Jahr 2001
 Revelation (Trance-Band), eine englische Trance-Band
 Revelation (Metal-Band), eine US-amerikanische Doom-Metal-Band aus Maryland
 Revelation (Soulband), eine US-amerikanische Soulband aus New York
 Revelation – Die Offenbarung, britischer Film aus dem Jahr 2001
 Revelation Records, ein Hardcore-Punk-Label
 Revelation Records (Jazzlabel), ein Jazz-Label